Мурамвія (місто) — місто на північному заході Бурунді
 Мурамвія (комуна) — одна з комун провінції Мурамвія
 Мурамвія — одна з 17 провінцій Бурунді